Блуа́ (, ) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, адміністративний центр департаменту Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 20964 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 44433,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Маріон Делорм (1611—1650) — французька куртизанка, проживала в Парижі на площі Вогезів
 Марія Казимира (1641—1746) — дружина Яна Собіпана Замойського та короля Яна ІІІ Собеського. Відома в історії Польщі під ім'ям Марисенька
 Філіпп Гонде ( 1942) — відомий у минулому французький футболіст, нападник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт міста Блуа 
 [ Розташування муніципалітету Блуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

 
Міста Франції
Муніципалітети департаменту Луар і Шер